Синодино́с () — греческая фамилия. Известные носители:

  (в монашестве Поликарп; 1885—1947) — митрополит Мессинский.
 Синодинос, Спиридонос (в монашестве Спиридон; 1907—1988) — митрополит Родосский.